Le nom dUSS Carter Hall a été porté par deux navires de lUnited States Navy :

 l', un Landing Ship Dock en service de 1943 à 1969 ;
 l', un Landing Ship Dock en service depuis 1993.

Carter Hall